Mugabe steht für:
 Mugabe (Herrschertitel), Herrschertitel im Königreich Ankole und anderen Ländern

Mugabe ist der Familienname folgender Personen:

 Grace Mugabe (* 1965), simbabwische Sekretärin, zweite Ehefrau von Robert Mugabe
 Leo Mugabe (* 1959), simbabwischer Geschäftsmann und Politiker 
 Robert Mugabe (1924–2019), simbabwischer Politiker
 Sabina Mugabe (1934–2010), simbabwische Politikerin
 Sally Francesca Hayfron Mugabe, Ehename von Sally Francesca Hayfron (1931–1992), simbabwische Politikerin, erste Ehefrau Robert Mugabes
 Salomé Mugabe (* 1989), mosambikanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Mugabi